«Бабич» — российский кинофильм 2017 года. В фильме рассказывается о судьбе классика башкирской поэзии, общественно-политического деятеля, одного из членов первого Башкирского правительства Шайхзады Бабича. Фильм посвящён 100-летию образования Республики Башкортостан.

Работа над фильмом началась в 2016 году. Производством фильма занималась кинокомпания «Живая лента». Проект был реализован в рамках гранта Главы Башкортостана при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан. Премьера картины состоялась 19 апреля 2017 года в столице Башкортостана в городе Уфе в кинотеатре «Родина». 24 апреля 2017 года фильм вышел на экраны кинотеатров города Уфы, а 27 апреля 2017 года вышел в прокат в кинотеатрах других городов Республики Башкортостан.

Краткое содержание 
В фильме рассказывается о жизни и творчестве народного поэта, деятеля Башкирского национального движения и члена Правительства Башкурдистана — Шайхзады Мухаметзакировича Бабича (1895—1919). В основу фильма лежат подлинные исторические события 1914—1919 годов, которые разворачиваются на территории Башкортостана, в Оренбурге, Троицке и Челябинске.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Тансулпан Бабичева, Гульсясяк Саламатова
 Режиссёр: Булат Юсупов
 Оператор-постановщик: Дамир Гайткулов
 Художник-постановщик: Рустам Баймухаметов
 Композиторы: Ришат Сагитов
 Продюсеры: Леонид Филинов
 Звукорежиссёр: Гульнара Саитова

Ссылки 
 Фильм «Бабич» на официальном сайте киностудии «Живая Лента».
 В прокат выходит исторический художественный фильм «Бабич» режиссера Булата Юсупова // Интернет — портал «Культурный мир Башкортостана»
 Савельев Игорь. «Бабич»: соединить вместе краткий курс истории Башкурдистана и выжимку стихов молодого поэта // Интернет-газета «Реальное время».
  Бабич / Булат Юсупов / 2017 / на башкирском языке с русскими субтитрами

Фильмы-драмы России
Исторические фильмы России
Фильмы России 2017 года
Фильмы Булата Юсупова
Фильмы на башкирском языке